Ахья:

 Ахья — река в Эстонии, является крупнейшим правым притоком реки Эмайыги.
 Ахья — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Ахья — бывшая волость в Эстонии в составе уезда Пылвамаа.
 Ахья — посёлок в Эстонии.